Kosazke (; ) ist ein Dorf im Osten der Oblast Kirowohrad im Zentrum der Ukraine mit etwa 800 Einwohnern (1. April 2013) und das Gemeindezentrum der Landratsgemeinde Kosazke.

Bis 19. Mai 2016 trug der Ort den Namen Petriwske (ukrainisch ; russisch ) und wurde dann im Zuge der Dekommunisierung in der Ukraine auf den Namen Kosazke umbenannt.

Geographie 
Kosazke liegt im Osten des Rajon Petrowe und grenzt im Osten an die, zur Oblast Dnepropetrowsk gehörende Stadt Schowti Wody und im Norden an die Landratsgemeinden Jossypiwka und Selene. Das Rajonzentrum Petrowe liegt 18 km westlich, und das Oblastzentrum Kropywnyzkyj liegt 112 km westlich von Kosazke.

Die Territorialstraße T 1210 durchquert die Gemeinde in Ost-West-Richtung und in ihrem Osten verläuft von Süd nach Nord die Regionalstraße P 74 (bis 1. Januar 2013 Territorialstraße T 0418).

Zwischen Petriwske und dem Nachbardorf Selenyj Hai (ukrainisch ) liegt der ehemalige Flugplatz Schowti Wody mit einer 400 m langen Start- und Landebahn. Das zur Gemeinde zählende Dorf Oleksandro-Marjiwka (ukrainisch ) liegt an der Selena, einem Nebenfluss des Inhulez.

Gemeindegliederung 
Zur Landratsgemeinde mit insgesamt 1.092 Einwohnern zählen, neben Kosazke, die Dörfer Selenyj Haj  mit 34 Einwohnern, Lany (ukrainisch ) mit 7 Einwohnern und Oleksandro-Marjiwka  mit 228 Einwohnern (1. April 2013).

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Petrowe